

Miejscowości w Polsce 
 Jania Góra – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Lniano
 Jania Góra – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świekatowo
 Jania Góra – dzielnica Lublińca